Der Begriff Road Warrior bezeichnet

im IT-Bereich sowohl einen reisenden Geschäftsmann, der sowohl eine mobile Internetverbindung zu seinen Kunden nutzt als auch die dazugehörigen technischen Lösungen zur Einwahl von einem Laptop etc. in das Netzwerk des/der Kunden.
 Autofahrer mit aggressivem Fahrstil
 Automodelle, die einen aggressiven Fahrstil fördern
 ein Musikalbum von Sleepy LaBeef
 ein Musikalbum von The Havoc
 ein Computerspiel der Fa. GameTec.
 The Road Warrior war ein US-Titel für den bekannten SciFi-Action-Film Mad Max II – Der Vollstrecker mit Mel Gibson in der Hauptrolle.
 der Kampfname zweier US-amerikanischer Wrestler namens Hawk und Animal, alias Roadwarriors